Jeroni Granell puede referirse a:

Jeroni Granell i Barrera (Barcelona, siglo XIX), maestro de obras español.  
Jeroni Granell i Mundet (Barcelona, 1834 - 1889), maestro de obras español, hijo del anterior.
Jeroni Ferran Granell i Manresa (Barcelona, 1867 - 1931), arquitecto español, hijo del anterior.
Jeroni Granell i Bartomeu (Barcelona, 1892 - 1973), arquitecto español, hijo del anterior.